Érica-Marie Benabou (1935-1985), historienne française.
 Jean Bénabou (1932-2022), mathématicien français.
 Marcel Bénabou (1939-), historien et écrivain français.
 Mohamed Benabou (1963-), footballeur algérien.
 Valérie-Laure Benabou (1968-), professeure de droit française.